

Codici 
 dax – codice ISO 639-3 della lingua dayi

Fumetto 
 Dax – fumetto argentino di Robin Wood e Ruben Marchionne

Geografia 
 Dax – comune francese

Onomastica 
 Dax – prenome inglese

Personaggi immaginari 
 Dax – personaggio della serie tv Power Rangers Operation Overdrive
 Dax – personaggio della serie tv Star Trek
 Dax – personaggio della serie tv The Philantropist

Altro 
 DAX 30 – indice azionario della Borsa di Francoforte
 Dax International – studio giapponese di produzione di anime
 Danielle Dax − musicista inglese

Pagine correlate 
 Omicidio di Dax